Георги Манов може да се отнася за:

 Георги Манов Манов (1863 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Георги Захариев Манов (1896 – неизв.), български офицер, полковник
 Георги Митов Манов (1898 – неизв.), български офицер, полковник